Ножі́вка:

 Ножівка по металу — слюсарний інструмент, різновид пилки для розрізування металевих заготовок.
 Ножівка по дереву — столярно-теслярський інструмент, різновид ручної пилки для ручного розпилювання деревини.
 Ножівка садова — різновид ручної пилки, що призначений для обрізання плодових дерев, ягідних кущів та виноградної лози.

Посилання 
 «Ножівка» в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 5, С. 440.